Praia – stolica i największe miasto Republiki Zielonego Przylądka,
 praja (Praya) – rodzaj rurkopławów.